Серые:

 Серые — небольшая политическая партия в ФРГ и Германии.
 Серые — деревня в Засинцевском сельсовете Ельского района Гомельской области Белоруссии.

См. также